Милош Павловић (Београд, 27. новембраа 1983) бивши је српски је фудбалер. Највише наступа забележио је у дресу Вождовца у ком је неколико година носио капитенску траку.

Статистика

Клупска

Трофеји и награде

Клупски 
Раднички Нови Београд
 Друга лига Србије и Црне Горе — Група Север : 2003/04.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1983.
Спортисти из Београда
Српски фудбалери
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Радничког Београд
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Земуна
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије